VMB steht für:
 VEB Verpackungsmaschinenbau Dresden

vmb steht für:
 Mbabaram (Sprache) (ISO-639-3-Code), Pama-Sprache der Mbabaɽam auf den Atherton Tablelands, Queensland

Abkürzung